Een verkeersweg:
 N788 (Frankrijk)
 N788 (Nederland), zie Provinciale weg 788

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing